Александрова Наталия Александровна — (, ) — искусствовед, доцент, член  Московского союза художников, член-корреспондент Российской Академии художеств (2007). Заведующий отделом живописи в Государственной Третьяковской галерее.

Биография 

Родилась  года в Киеве.
Окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (отделение истории и теории искусства) в 1981 году.

 Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение искусствознания и художественной критики, с 2007 года)
 Заведующий отделом живописи второй половины XX века в Государственной Третьяковской галерее.
 Эксперт Росохранкультуры по культурным ценностям Министерства культуры РФ.
 Преподаватель кафедры теории и истории декоративно–прикладного искусства и дизайна в Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова.

Живёт и работает в Москве.

Труды

Монографии, научные труды 
 Академический каталог живописи из собрания ГТГ: том 6, кн. 1, в составе авторского коллектива (, 2009г.); том 7, кн. 1 , научный редактор (, 2013г.)
 Спецпроект «П. Д. Корин. Реквием. К истории “Руси уходящей”», куратор, автор-составитель (в соавторстве с В. П. Головиной) книги с тем же названием (, 2013)
 Основные экспозиционно-выставочные работы, подготовка изданий
 Куратор выставки «Виктор Попков. 1932–1974» (РАХ, 2013–2014гг.) – «Viktor Popkov. Dream Reality» (вуниверситет Ка Фоскари, Венеция, январь-март, 2014) — «Viktor Popkov. Genius of the Russian Soul» (Сомерсет-хаус, Лондон, май-июнь, 2014г.)
 Член кураторской группы, статьи в каталогах: «…In questo tempo sospeso…» Viktor Popkov 1932-1974, сс. 13-28;
 Статья: «Viktor Popkov … In this timeless time…», сс. 16-27 (в соавторстве с Ф. М. Балаховской).

Избранные публикации, теле-, радиопередачи 
 «Пути русского импрессионизма», 2003, . Альбом совместного выставочного проекта ГТГ и Музея русского искусства Миннеаполиса (TMORA). Куратор ГТГ и автор-составитель;
 Путеводитель из серии «Полиглот» «Третьяковская галерея». Автор раздела «Искусство второй половины XX века» , 2008;
 Актуальность традиции. «Шестидесятники» в собрании Третьяковской галереи. Статья в журнале «Русское искусство» (март 2008);
 Участник цикла передач «В гостях у Третьяковки» на радио «Эхо Москвы», 2008-2009 (около 20 программ);
 Том «Живопись первой половины XX века А- И» , 2009 ( Автор: Бродская Л. И., Герасимов С. В., Иогансон Б. В., Гапоненко Т. Г.);
 Один из авторов «Хроники жизни и творчества» в альбоме Интерроса «Александр Дейнека. Живопись» ( , 2010);
Автор — составитель альбома-каталога выставки А. Дейнеки «Работать, строить и не ныть!» в ГТГ и раздела «Хроника жизни и творчества» (, 2010).

Примечания

Ссылки 

 Александрова Наталия Александровна
 Журнал «Русское искусство»: Наши авторы
 Радиокультура. «Действующие лица»